Die Abkürzung IHV steht für:
 Independent Hardware Vendor – ein Hersteller oder Verkäufer von Computerhardware für Nischenmärkte
 Industrie, Handel und Versicherungen – ein Namensbestandteil der „Betriebskrankenkasse für Industrie, Handel und Versicherungen“, siehe BKK IHV
 Inhaltsverzeichnis – ein stichwortartiges Verzeichnis für Inhalte

IHV